Иван Алексеевич Дурдин (1795—1878) — основатель купеческой династии Дурдиных, купец 1-й гильдии, потомственный почётный гражданин.

Биография 
Родился в селе Шестихине. Был крепостным помещиков Сумароковых. Имел младшего брата Алексея Алексеевича и сестру Феодосию Алексеевну (умерла в 1896 году), которые состояли при его капитале и семье. 

В 1817 году на родине, ещё будучи крепостным, женился на крестьянской дочери Анне Алексеевне Никитиной, от которой были рождены два сына Иван и Андрей. В конце 1820-х годов получив вольную, приехал в Москву. Первоначально в качестве наёмного служащего состоял при продаже пива. Показав себя добросовестным и расторопным работником, был отправлен хозяевами в Санкт-Петербург на начавший строиться пивной завод, в качестве доверенного приказчика от московских пивоваров. Вместе с собой перевёз в Санкт-Петербург всю свою семью. Строящийся завод на тот момент был уже пятым пивным производством в Санкт-Петербурге. В связи с высокой конкуренцией Московский завод прогорел через три года. Московское общество продало Ивану Алексеевичу завод с рассрочкой  на три года. В 1836 году Иван Алексеевич начал самостоятельную предпринимательскую деятельность. В 1839 году вместе с братом Алексеем Алексеевичем купил за долги второй пивной завод. В 1845 году Иван Алексеевич записался купцом по 3-й гильдии. В 1848 году купил соседний со вторым пивным заводом участок земли, где были выстроены новые здания солодовни, ледников и складов, позволивших расширить производство. В 1854 году Иван Дурдин перешёл во 2-ю купеческую гильдию. Все заработанные средства он отправлял на расширение дела. В 1857 году получил право изображать на своей продукции государственный герб — российского двуглавого орла, как свидетельство её высокого качества. Пиво Дурдина с успехом демонстрировалось на всероссийских и международных выставках. Главным пивоваром на заводе работал Карл Радон, приглашённый Дурдиным из Богемии.

С конца 1860-х годов Дурдин кроме пивоварения занялся оптовой продажей хлеба, построил по соседству с пивоваренным заводом небольшой водочный завод, а также содержал общественные бани. Расширение бизнеса привело к увеличению прибыли. В 1863 году он перешёл в 1-ю купеческую гильдию.

В 1876 году Иван Дурдин с сыновьями Иваном и Андреем получили разрешение на учреждение «Товарищества пиво- и медоваренного завода Ивана Дурдина» с основным капиталом   Прочие виды коммерческой деятельности Дурдины прекратили. В форме Товарищества фирма успешно работала вплоть до Октябрьской революции.

В 1873 году Иван Алексеевич Дурдин и его сыновья Иван и Андрей получили грамоты о возведении их в потомственное почётное гражданство.

Скончался в преклонном возрасте 29 мая 1878 года и был погребён на Митрофаниевском кладбище, где в дальнейшем были похоронены почти все члены династии Дурдиных.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Дурдины
Освобождённые крепостные
Купцы Санкт-Петербурга
Похороненные на Митрофаниевском кладбище